Jiangzhou bezeichnet:

 Jiangzhou (江州区), Stadtbezirk der Stadt Chongzuo im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Jiangzhou (Huidong) (姜州镇), Großgemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiangzhou (Jiangzhou) (江州镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Jiangzhou (Chaisang) (江洲镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chaisang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiangzhou (Fengshan) (江洲瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Fengshan im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China